Серге́й Александро́вский:
 Александровский, Сергей Анатольевич (род. 1956) — русский поэт и переводчик.
 Александровский, Сергей Васильевич (1863—1907) — русский генерал, государственный деятель.
 
 Александровский, Сергей Сергеевич (1889—1945) — российский революционер-интернационалист, советский дипломат.